Die EuroHockey Nations Challenge (Feld, Herren) 2005 war die Premieren-Ausgabe der EuroHockey Nations Challenge für Feldhockeynationalmannschaften der Herren. Das Turnier der Division I wurde vom 11. bis 17. September in Vinnitsya, Ukraine ausgetragen. Das Turnier der Division II wurde vom 5. bis 10. September in Kordin, Malta ausgetragen.

Vorrunde

Division I

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Division II

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 
 

2005
Hockey 2005
Sportveranstaltung in der Ukraine
Hockey (Ukraine)
Sportveranstaltung in Malta
Hockey (Malta)